Vold är ett efternamn som kan syfta på:

 Agnes Vold (1912–1994), norsk präst
Ludvig Vold (1839–1923), dansk arkitekt
Ragnar Vold (1906–1967), norsk journalist och vänsterpolitiker
Jan Erik Vold (född 1939), norsk författare
Karin Beate Vold (född 1944), norsk litteraturhistoriker

Se även
 Wold